Не путать с картографом Герардом Меркатором

Николас (Николаус) Кауфман (), более известный под латинизированным именем Николаус Меркатор (, около 1620—1687) — немецкий . Выбор латинского псевдонима связан с тем, что на латыни Меркатор означает то же, что Кауфман на немецком — купец. Член Лондонского королевского общества.

Родился в Ойтине (Гольштейн), с 1642 по 1648 год жил в Нидерландах. Затем учился в Копенгагенском университете (1648–1654), после чего работал там же преподавателем. В период 1655—1657 работал в Париже. Около 1660 года переехал в Лондон, где пребывал до 1682 года, затем вернулся в Париж, где соорудил знаменитые фонтаны Версаля (1682–1687).

Как математик Кауфман получил известность как один из первых исследователей бесконечных рядов. В частности, он открыл и опубликовал в книге Logarithmotechnia (1668) разложение логарифмической функции в степенной ряд («ряд Меркатора»).

В этой книге он одним из первых (наряду с Пьетро Менголи) использовал термин «натуральный логарифм» ().

В музыке Кауфман предложил шкалу Кауфмана — деление октавы вместо 12 на 53 части.

Примечания

Литература

Ссылки 
 Сведения на сайте Galileo Project. 
 Nicolaus Mercator, биография в архиве Mac Tutor. 
 Nicolaus Mercator and his Ratio Theory at  Convergence. 

Теоретики музыки
Члены Лондонского королевского общества